Příjmení Parsons nosí více různých osob:

 Alan Parsons (* 1948) – britský hudebník
 Gene Parsons (* 1944) – americký hudebník
 Gram Parsons (1946–1973) – americký hudebník
 Charles Algernon Parsons (1854–1931) – irský vynálezce a technik
 Jim Parsons (* 1973) – americký herec
 John Robert Parsons (1825–1909) – irský fotograf
 Nathan Parsons (* 1988) – americký herec
 Nicholas Parsons (1923–2020) – britský herec a moderátor
 Stephen W. Parsons (* 1951) – anglický hudebník
 Talcott Parsons (1902–1979) – americký sociolog
 William Parsons (1800–1867) – irsko-anglický šlechtic a astronom